Кросс-ка́нтри — наименование различных видов спорта, связанных с передвижением по пересечённой местности. Часто используют сокращения: КК, К-К, XC. См.:
 кросс — бег
 кросс-кантри (горный велосипед)
 кросс-кантри — лыжные гонки
 кросс-кантри (мотоспорт)